Agilität steht für:

 Agilität (Management), Merkmal einer Organisation
 Agility, selten verwendete deutsche Übersetzung der Hundesportart

agil (von lateinisch agilis „flink, beweglich“) bezieht sich auf:
 Agiles Marketing, Vorgehensweise in der Vermarktung
 agile Softwareentwicklung, Vorgehensmodell zur Softwareentwicklung
 agiles Lernen, Anwendung agiler Werte, Prinzipien und Methoden auf Lernprozesse
 agiles Testen, Prüfung von Software im Rahmen eines Entwicklungsprojekts

Siehe auch:
 AGIL-Schema (systemtheoretisches Modell)
 AGIL Volley Novara (Frauen-Volleyballverein)

 Vitalität (Lebensfähigkeit)